Решеф () — многозначный термин. Может означать:

 Решеф — ханаанский бог войны.
 Решеф (маабара) — маабара, основанная в 1949 г., сейчас — территория Герцелии.
  — израильский ракетный катер.
 Решеф - сын Ефима.

Кроме того, Решеф — распространенная израильская фамилия.